Il nome Oleksandr Batjuk (grafia ucraina: Олександр Батюк; grafia russa: Алекса́ндр Батюк, Aleksandr Batjuk) può riferirsi a:
 Oleksandr Batjuk (1960) – sciatore ucraino
 Oleksandr Batjuk (1984) – sciatore ucraino, figlio del precedente